Richlands bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Richlands (Mitchell County, North Carolina)
 Richlands (Onslow County, North Carolina)
 Richlands (Virginia)
 Richlands (West Virginia)

Siehe auch:
 Richland